Kentwood es el nombre de dos localidades de Estados Unidos:

 Kentwood (Luisiana)
 Kentwood (Míchigan)